Stati Uniti d'America
 Cheraw – città della Contea di Chesterfield, Carolina del Sud
 Cheraw – città della Contea di Otero, Colorado